Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud hanno battuto Pablo Carreño Busta e João Sousa con il punteggio di 3-6, 6-4, [10-4].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (ritirati)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)

<li> Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
<li> Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (campioni)
<li> Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
<li> Feliciano López /  Marc López (quarti di finale)

Alternate 
  Pablo Carreño Busta /  João Sousa (finale)

Wildcard 

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)

<li> Julian Ocleppo /  Andrea Vavassori (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2018